Ług (Łuh) – nieistniejąca obecnie wieś na terenie gminy Cisna

Na Ukrainie 
 Łuh – towarzystwo gimnastyczno-pożarnicze
 Łuh – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego
 Łuh – wieś w rejonie stryjskim obwodu lwowskiego, nad Stryjem
 Łuh – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego
 Łuh – dawna wieś, obecnie część Delatyna na Ukrainie

Zobacz też 
 Wełykyj Łuh